В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Бетсі Нагелсен і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Emilse Raponi і Адріана Віллагран 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

 Бетсі Нагелсен /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)
 Emilse Raponi /  Адріана Віллагран (фінал)

 Бет Герр /  Емі Голтон (1-ше коло)
 Ліса Бондер /  Габріела Сабатіні (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу